Bernard Lavergne peut désigner :

 Bernard Lavergne (1815-1903), homme politique français ;
 Bernard Lavergne (1884-1975), économiste français.